Pinacoteca nazionale – museo di Atene
Pinacoteca nazionale di Bologna – museo di Bologna
Pinacoteca nazionale – museo di Cagliari
Pinacoteca nazionale – museo di Ferrara
Pinacoteca nazionale di Sassari – museo di Sassari
Pinacoteca nazionale – museo di Siena

Pagine correlate 
Museo nazionale